Schocken Library (Schocken-Bibliothek) steht für:

 Schocken Library (Buchreihe), englischsprachige Buchreihe
 Schocken Library (Bibliothek), Bibliothek in Jerusalem

Siehe auch
 Bücherei des Schocken Verlags (Werkliste)